EFA Champions Cup 2022 steht für:

 EFA Champions Cup der Frauen 2022
 EFA Champions Cup der Männer 2022